Pomona Island ist der Name folgender Inseln:

 Pomona Island (Namibia), Insel in Namibia
 Pomona Island (Neuseeland), Insel im Lake Manapouri auf der Südinsel von Neuseeland
 Pomona Island, gelegentlich genutzter Name für Mainland (Orkney), Insel in Schottland